Kommuna (russisch ) bezeichnet

 Kommuna  (Schiff), ein russisches Bergungsschiff der Schwarzmeerflotte

Folgende ländliche Siedlungen und Dörfer in Russland:
 Kommuna (Belgorod), in der Oblast Belgorod
 Kommuna (Brjansk, Brassowski), in der Oblast Brjansk, Brassowski rajon
 Kommuna (Brjansk, Kletnjanski), in der Oblast Brjansk, Kletnjanski rajon
 Kommuna (Brjansk, Nawlinski), in der Oblast Brjansk, Nawlinski rajon
 Kommuna (Brjansk, Susemski), in der Oblast Brjansk, Susemski rajon
 Kommuna (Dagestan, Derbentski), in der Republik Dagestan, Derbentski rajon
 Kommuna, in der Republik Dagestan, Gunibski rajon, siehe Tschoch-Kommuna
 Kommuna (Irkutsk), in der Oblast Irkutsk
 Kommuna (Kirow), in der Oblast Kirow
 Kommuna (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Kommuna (Orjol), in der Oblast Orjol
 Kommuna (Pensa), in der Oblast Pensa
 Kommuna (Perm, Juswinski), in der Region Perm, Juswinski rajon
 Kommuna (Perm, Permski), in der Region Perm, Permski rajon
 Kommuna (Rostow), in der Oblast Rostow
 Kommuna (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Kommuna (Twer, Firowski), in der Oblast Twer, Firowski rajon
 Kommuna (Twer, Maksatichinski), in der Oblast Twer, Maksatichinski rajon
 Kommuna (Twer, Rameschkowski), in der Oblast Twer, Rameschkowski rajon
 Kommuna (Twer, Rschewski), in der Oblast Twer, Rschewski rajon
 Kommuna (Udmurtien), in der Republik Udmurtien
 Kommuna (Uljanowsk), in der Oblast Uljanowsk
 Kommuna (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Kommuna (Wologda), in der Oblast Wologda
 Kommuna (Woronesch), in der Oblast Woronesch

Siehe auch:
 Kommune